

Patronymes 
Capuano est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Antonio Capuano (né en 1945), réalisateur italien
  (né en 1975), producteur et compositeur de musique italien
 Chris Capuano (né en 1978), joueur de basball américain
 Jack Capuano (né en 1966), joueur de hockey américain
 Luigi Capuano (1904-1979), réalisateur italien
 Mike Capuano (né en 1952), personnalité politique
 Pierre Capuano, prélat italien

Autres 
 Le castel Capuano est un château à Naples.

Patronyme italien